Marienwerder kan syfta på:

 Marienwerder, Barnim – en ort och kommun i Landkreis Barnim, Brandenburg, Tyskland
 Marienwerder, Hannover – en stadsdel i Hannover, Niedersachsen, Tyskland
 Regierungsbezirk Marienwerder – ett regeringsområde som existerade åren 1815–1919 och 1939–1945
 Marienwerder – en stad i Pommerns vojvodskap i norra Polen, se Kwidzyn